Van Trump peut désigner :
La Van Trump Creek, un cours d'eau de l'État de Washington, aux États-Unis.
Les  chutes Van Trump, une chute d'eau de l'État de Washington, aux États-Unis.
Jessalyn Van Trump (1887-1939), une actrice américaine.

Voir aussi